La media de edad es una medición demográfica que divide la población de un país en dos grupos del mismo tamaño; es decir, la mitad de la población es más joven (de edad inferior a la media) y la otra mitad es más vieja (de edad superior a la media). Es una estadística que resume la distribución de la edad de la población.

Hoy día, la media de edad a nivel global es 30,4 años. En países como Uganda, la media de edad es de cerca de 15 años; en otros países, principalmente de Europa, es de 40 o más.

Por países

Referencias 

Indicadores demográficos